Steighöhe bezeichnet

 die nutzbare Höhe einer Leiter, siehe Steighöhe (Leiter)
 die maximal erreichbare Höhe eines Flugkörpers, zum Beispiel einer Rakete, siehe Steighöhe (Flugkörper)
 die Höhe, bis zu der ein Feuerwerkskörper aufsteigt, siehe Feuerwerk #Boden- und Höhenfeuerwerk
 die Kapillare Steighöhe, siehe Kapillarität#Effekte